Adolfo Alsina (departement), een departement van de Argentijnse provincie Río Negro
 Adolfo Alsina (partido), een partido van de Argentijnse provincie Buenos Aires